Bergen je:
 Bergen – druhé největší město v Norsku
 Bergen je nizozemské a německé jméno pro Mons ve valonské části Belgie
 V Německu:
 Bergen (Hesensko)
 Bergen (Dolní Sasko)
 Bergen-Belsen – koncentrační tábor v jeho blízkosti
 Bergen (Meklenbursko-Přední Pomořansko), ostrov Rujana
 V Nizozemsku:
 Bergen (Noord Holland), včetně Bergen aan Zee
 Bergen (Limburg)
 Bergen op Zoom
 Ve Spojených státech amerických:
 Bergen (město, New York)
 Bergen (ves, New York)
 Bergen (Wisconsin)
 Bergen County – v New Jersey

 Bergen (domino) – dominová hra
 bergen je také typ batohu používaný britskou armádou

Externí odkazy